Sisahaniya peut faire référence à :
 Sisahaniya, un village du district de Bara au Népal ;
 Sisahaniya, un village du district de Dang au Népal ;